Madame X (1884), John Singer Sargent festménye
 Madame X (1916), Dorothy Donnelly filmje
 Madame X (1920), Pauline Frederick filmje
 Madame X (1929), Lionel Barrymore filmje
 Madame X (1937), Gladys George filmje
 Madame X (1952), Gloria Romero filmje
 Madame X (1954), görög dráma
 Madame X (1955), mexikói dráma
 Madame X (1966), David Lowell Rich filmje
 Madame X: An Absolute Ruler, 1978-as német fantasy film, Ulrike Ottinger rendezésében
 Madame X (1981), Robert Ellis Miller filmje
 Madame X (1994), Rekha főszereplésével
 Madame X (2000), Ina Raymundo főszereplésével
 Madame X (2019), Madonna amerikai énekesnő 2019-es stúdióalbuma
 Madame X Tour (2019–2020), Madonna amerikai énekesnő koncertturnéja
 Madame X (2021), dokumentumfilm Madonna amerikai énekesnő 2019–2020-as Madame X Tour című turnéjáról
 Madame X, egy amerikai glam metal banda
 Madame X, egy amerikai funk/R&B banda
 Madame X, egy karakter, akit Anne Brochet alakított, a Marien és Julien történetében
 Madame X, egy bomba-kriptaelemző, amelyet az Egyesült Államok használt a második világháború alatt
 Madame Xanadu, egy 2012-es "Madame X" című képregény, amelyben ez a karakter szerepelt a DC "National Comics" impresszum alatt
 Madame X, a Pontiac Phantom, koncepcióautó belső kódneve
 Madame X pere, 1948-as film
 A furcsa Madame X, 1951-es film